Die Zentralgenossenschaft des europäischen Fleischergewerbes eG (eigene Kurzbezeichnung: Zentrag eG) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Handels- und Dienstleistungsunternehmen der Fleischerbranche.

Sie firmiert als eingetragene Genossenschaft. 2011 waren ihr 54 Fleischerei-Zentralgenossenschaften angeschlossen, davon 47 in Deutschland und weitere in Österreich, Luxemburg, der Schweiz und Frankreich. Wegen der außerdeutschen Genossenschaften führt die Zentrag die Eigenbezeichnung "europäisch". 2013 lag die Zahl der Mitglieder bei 53, in denen nach Eigenaussage rund 18.500 Betriebe organisiert sind.

Die Zentrag bietet den Mitgliedsgenossenschaften ein branchenspezifisches Programm an Handels- und Dienstleistungsangeboten an, darunter den Import von Frisch- und Gefrierfleisch, die Einkaufsbündelung im Food- und Nonfood-Sortiment, die Weiterentwicklung der Eigenmarke Gilde, Marketing und Verkaufsförderung sowie die Interessenvertretung gegenüber der Öffentlichkeit. Der Eigenumsatz der Gruppe lag 2011 bei 104,4 Millionen Euro.

Weblinks 
 Website der Zentralgenossenschaft des europäischen Fleischergewerbes

Einzelnachweise 

Genossenschaft (Deutschland)
Deutsche Organisation (Lebensmittelwirtschaft)
Fleischwirtschaft